Cornea se poate referi la:
 Cornea, nume de familie
 Cornea, comună din județul Caraș-Severin, Banat, România
 Cornea (), satul de reședință al comunei respective
 Pârâul lui Conea, curs de apă, afluent al râului Valea Roșie, județul Covasna

Vezi și 
 Râul Cornea (dezambiguizare)
 Corneanu (dezambiguizare)
 Cornu (dezambiguizare)
 Corni (dezambiguizare)
 Cornetu (dezambiguizare)
 Cornești (dezambiguizare)
 Cornățel (dezambiguizare)
 Cornel (prenume)
 Cornelia (prenume)
 Corneliu (prenume)
 Cornelis (nume)
 Cornelius (nume)
 Cornescu (nume de familie)

Toponime românești